Вербовый — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Вербовый — разъезд в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Вербовый — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Вербовый — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.